Карме (; ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Карме, Жан (1920—1994) — французский актёр.

Топоним 
 Карме (Барселона) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

Прочее 
 Карме (спутник) — нерегулярный естественный внешний спутник Юпитера с ретроградным движением.

См. также 
 Группа Карме